Carica (lateinisch) steht für: 

 eine  Bezeichnung einer Gattung der Melonenbaumgewächse
 ein Volumenmaß, siehe Carica (Einheit)
 eine alte Bezeichnung für die (getrocknete) Frucht der Feige